Shanghai-samenwerkingsorganisatie
 Single sign-on
 Partij van de Slowaakse Wedergeboorte
 Star Sounds Orchestra
 Star Stable online